PHN steht für:
 Pädagogische Hochschule Niedersachsen
 postherpetische Neuralgie, eine Folgeerkrankung des Herpes Zoster
 Public Health Nutrition, Teildisziplin der Gesundheitswissenschaften und Ernährungswissenschaften
 North Philadelphia Station, Bahnhof in den USA (Station Code)
 Polski Holding Nieruchomości, ein Immobilienunternehmen in Polen

phn steht für:
 Phönizisch-punische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung